Влади́мир Ко́бзев:

 Кобзев, Владимир Васильевич (1959—2012) — советский и российский футболист. Тренер. 
 Кобзев, Владимир Иванович (1910 — не ранее 1995) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии. 
 Кобзев, Владимир Леонидович (род. 1956) — российский тренер по хоккею на траве.